Tibagi (gemeente) - gemeente in Brazilië in de deelstaat Paraná
 Tibagi (rivier) - rivier in Brazilië in de deelstaat Paraná
 Tibagi Montantestuwdam - stuwdam in bovenstaande rivier